Сергей Петрукович:
 Петрукович, Сергей Васильевич (род. 1973) — российский и белорусский футболист.
 Петрукович, Сергей Михайлович (род. 1986) — российский мотогонщик.